Волобуев Евгений
 Волобуев, Евгений Всеволодович (1912—2002) — художник, Народный художник Украины (1994).
 Волобуев, Евгений Иванович (1924—2016) — вице-адмирал, председатель ряда государственных комиссий по приёмке кораблей, начальник Управления противолодочной борьбы.
 Волобуев, Евгений Родионович (род. 1940) — советский и украинский тренер по лёгкой атлетике.